Клема́нс Грима́ль (; 4 марта 1994 года, Фижак, Франция) — французская сноубордистка.
 Двукратный бронзовый призёр чемпионата мира в хафпайпе (2015, 2017);
 Призёр этапов кубка мира (всего - 1 подиум);
 Многократный призёр этапов кубка Европы (всего - 7 подиумов, в том числе 4 победы).

Спортивная карьера

Юниорские достижения

Результаты выступлений в Кубке мира

Ссылки 

 
 
 Клеманс Грималь  — профиль на сайте TTR (англ.)

Сноубордисты Франции
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года